Ayasrah (en árabe:عياصره) es una prominente familia jordana. Su linaje se remonta al Banu Hashim, es descendiente del profeta Mahoma.

Árbol genealógico

Referencias 

Jordanos